Бояринцево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бояринцево — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Бояринцево — посёлок железнодорожной станции в Михайловском районе Рязанской области.
 Бояринцево — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Бояринцево — железнодорожная станция участка Ожерелье — Павелец Московской железной дороги.